

Toponymie
Przykory peut désigner en:

dans la voïvodie de Mazovie
 Przykory, village du powiat de Garwolin,
 Przykory, village du powiat de Grójec,
 Przykory, village du powiat de Płock,
 Przykory, village du powiat de Wyszków.